Liao Chuej je jméno několika osob:

 Liao Chuej (politik) (* 1942), čínský komunistický politik
 Liao Chuej (sportovec) (* 1987), čínský vzpěrač